Erwan Pain (né le  à Pointe-à-Pitre) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute dans la Division 1 avec le Chamonix Hockey Club. La saison suivante, les Chamois intègrent la Ligue Magnus. En 2010, après une saison aux Ducs de Dijon, il décide de se joindre aux Diables Rouges de Briançon. Le club n'étant pas validé en Ligue Magnus, il signe à Caen début août. Il remporte la coupe de France 2012 avec les Ducs de Dijon.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de France. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 ||Chamonix|| Division 1 || 14|| 2|| 8|| 10|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || Chamonix || Ligue Magnus || 5|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Chamonix || Ligue Magnus || 23|| 11|| 7|| 18|| 42|| || || || || 
|-
| 2006-2007 ||Chamonix || CdlL || 2|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || ||
|-
| 2007-2008 || Chamonix || Ligue Magnus || 10|| 3|| 4|| 7|| 16|| 5|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2008-2009 ||Chamonix || Ligue Magnus || 25|| 4|| 6|| 10|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2008-2009 ||Chamonix || CdF || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Chamonix || CdlL || 4|| 0|| 0|| 0|| 22|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25|| 11|| 11|| 22|| 32|| 3|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || CdF || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || CdlL || 4|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Caen || Ligue Magnus || 26|| 10|| 9|| 19|| 38|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Caen || CdF || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Caen || CdlL || 6|| 3|| 1|| 4|| 0|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 23|| 5|| 8|| 13|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || CdF || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || CdlL || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Albatros de Brest || Division 1 || 23 || 16 || 8 || 24 || 22 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 24 || 7 || 3 || 10 || 36 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Caen || Ligue Magnus || 26 || 2 || 8 || 10 || 64 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Caen || Division 1 || 25 || 5 || 6 || 11 || 22 || 6 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2016-2017 || Albatros de Brest || Division 1 || 24 || 10 || 9 || 19 || 18 || 9 || 5 || 6 || 11 || 6
|-
| 2017-2018 || Albatros de Brest || Division 1 || 25 || 5 || 6 || 11 || 12 || 14 || 4 || 3 || 7 || 14

Au niveau international

|2004|| align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| -1|| align="left"|
|-
|2005 ||align="left"|Championnat du monde junior D1|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -3|| align="left"|
|-
|2006 || align="left"|Championnat du monde junior D1|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"|
|-
| 2010  || align="left"|Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"| de l'élite

Références

Naissance en février 1986
Naissance à Pointe-à-Pitre
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Brest Albatros Hockey